Dimitrovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pernik, regionhuvudort, Obsjtina Pernik, 
 Pernik (region), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar